Lunde Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Lunde Sogn (Nordfyns Kommune) im Norden der Insel Fünen
 Lunde Sogn (Svendborg Kommune) im Süden der Insel Fünen
 Lunde Sogn (Varde Kommune) in Westjütland

Siehe auch:
 Lundeborg Sogn auf dem östlichen Teil Fünens